Kajak i kanu može značiti:
 Kajak
 Kanu
 Kajak i kanu na divljim vodama
 Kajak i kanu na mirnim vodama